NGC 4817 (другие обозначения — NPM1G +28.0248, DRCG 27-140, PGC 83663) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4817
Волосы Вероники (созвездие)